Главни чланак: Отворено првенство Аустралије у тенису 1972.

Кен Роузвол је освојио турнир. У финалу је победио Мала Андерсона резултатом 7-6, 6-3, 7-5.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 1972.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1972.